La Carrera kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Carrera, Argentina, Catamarca,

Mexiko 

 La Carrera, Sinaloa, El Fuerte, 
 La Carrera, delstaten Mexiko, Amatepec,

Spanien 

 La Carrera kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar